Michel Aubert peut désigner :
 Michel Aubert, (1700-1757), un graveur de portrait et d’histoire ;
 Michel Aubert (1930-), un artiste peintre et lithographe expressionniste français.
 Michel Aubert, un chanteur français